Frédéric Sauzay est un comédien et réalisateur français, né le .

Biographie 
Outre une formation de comédien au conservatoire de Lyon et au théâtre national de Strasbourg (TNS), Frédéric Sauzay a travaillé, au théâtre, avec Antoine Vitez, Philippe Adrien, Dario Fo ou encore Olivier Py, et, au cinéma, avec Luc Besson, Jean-Pierre Améris, Claire Denis, Érick Zonca ou encore Virginie Wagon.

Il s'est aussi tourné vers la mise en scène de théâtre avec la compagnie Embardée et la réalisation cinématographique, tout en continuant à écrire des scénarios pour le cinéma ainsi que pour la télévision.

Filmographie

Réalisateur

Cinéma 
 1996 : La Pièce Jaune, fiction, (lauréat du Centre européen du cinéma)
 1998 : Dans le meilleur des mondes, fiction
 2002 : La Boîte à Mpdfmondia, fiction (prix Rhône-Alpes du cinéma)
 2004 : Coupez, Lyon
 2010 : Une partition de Coline, documentaire, FIPA 2011
 2012 : Quelques notes de Coline, documentaire

Télévision 
 2003-2004 :
Portraits (6 min et 13 min) pour La Télé est à vous, production France 3 Bourgogne
Portraits (6 min et 13 min) pour Histoires Ordinaires, production FR3 Rhône-Alpes-Auvergne
 2005 : Traces de vies 5 (2 × 6 min), production Mécanos Productions et France 3 Rhône-Alpes-Auvergne
Le Barrage de Serre-Ponçon
Le Village englouti, Savines
 2005 : Ouvreuse, 26 min, documentaire
 2005 : Portraits (6 min et 13 min) pour Le Centre du monde est partout, production FR3 Rhône-Alpes-Auvergne
 2006 : Villages d'enfants, 26 min, documentaire
 2015 : Lumière sur la nuit, 53 min, documentaire de la série La Case de l'oncle Doc

Acteur

Cinéma 
 1996 : Les Aveux de l'innocent de Jean-Pierre Améris — Manu
 1996 : Homo automobilis de Vincent Mayrand
 2000 : Le Secret de Virginie Wagon — Luc 
 2001 : Ligne 208 de Bernard Dumont — Xavier
 2001 : Grégoire Moulin contre l'humanité d'Artus de Penguern — supporter breton
 2011 : La Guerre des boutons de Yann Samuell
 2014 : Bon Rétablissement ! de Jean Becker — le père 
 2016 : Éperdument de Pierre Godeau— chef cuisinier prison

 Télévision 
 1995 : Les Allumettes suédoises de Jacques Ertaud
 1997 : Demi père de Thomas Vincent
 1997 : Miracle à l'Eldorado — Tambouille
 1997 : Les bœuf-carottes 1997 : Julie Lescaut, épisode 6 saison 6, Question de confiance d'Alain Wermus : Gérard BérierLa manière forte — Letellier
 1998 : Papa est monté au ciel de Jacques Renard — Geoffrey
 1998 : Nestor BurmaPoupée russe de Philippe Venault
 1998 : Divorce sans merci — Alex 
 1999 : Drôles de clowns de Thierry Binisti — Alain
 2000 : Joséphine, ange gardienLe combat de l'ange — Le chauffeur de bus
 2000 : La CrècheUne place en crêche de Patrice Martineau — Benoît
 2001 : Pas vu, pas pris de Dominique Tabureau — Roland
 2002 : L'Amour interdit de Jacques Malaterre — Paul
 2003 : Mata Hari, la vraie histoire — l'officier aux dossiers
 2004 : Avocats & associésMort assurée — Juge d'instruction GladysSexe, mensonge et thérapie — Juge d'instruction Gladys
 2004 : La CrimDérapages — Capitaine SRPJ
 2005 : Rose et ValDuo d'enfer — Ménard
 2005 : Le Temps meurtrier — Pierre Louchy
 2005 : Commissaire CordierPoudre aux yeux — Le légiste
 2007 : Sauveur GiordanoDescente aux enfers — Policier hôpital 1
 2007 : Bac + 70 de Laurent Lévy — Professeur de sport
 2008 : L'Assassinat d'Henri IV de Jacques Malaterre
 2008 : Joséphine, ange gardienLes deux font la paire — Franck
 2009 : Clandestins d'Arnaud Bédouet
 2012 : L'Été des Lip de Dominique Ladoge
 2013 : Bankrånet de Gustav Öhman Spjuth — Jean-Luc
 2015 : Pierre Brossolette ou les passagers de la lune de Coline Serreau — Colonel Rémy

 Théâtre 
 Comédien 
 1985-1986 : saison complète au Théâtre des comédiens réunis (Lyon)
 Les Surprises du divorce, mis en scène par Gina Gelberti
 1986 : Yoknapatawpha, mis en scène par Sylvie Mongin
 1986 : Le Bon Patriote, mis en scène par Jean-Paul Lucet
 1986 : Glace à la noix de coco 1986 : Le Merveilleux Complet couleur 1987 : Roblochons (café théâtre)
 1987 : Et vous les comédiens et nous les goulignants, mis en scène par Janine Berdin et Philippe Clément
 1988 : Starving class, mis en scène par Bruno Carlucci
 1988 : Les Précieuses ridicules, mis en scène par Philippe Clément
 1988 : Les Fourberies de Scapin, mis en scène par Philippe Clément
 1988-1990 : Le Mariage de Figaro, mis en scène par Antoine Vitez
 1988-1990 : Britannicus, mis en scène par Jean-Luc Boutté
 1991 : Le Barbier de Séville, mis en scène par  Jean-Luc Boutté
 1991 : Le Café, mis en scène par Jean-Louis Jacopin
 1992 : Le Médecin malgré lui, mis en scène par E. Urdal
 1992 : Le Médecin volant, mis en scène par E. Urdal
 1993 : Embardée (café théâtre), mis en scène par Sylvie Moreau
 1993 : L'Annonce faite à Marie, mis en scène par Philippe Adrien
 1993-1994 : Dans la jungle des villes, mis en scène par Gilles Bouillon
 1994 puis 2000 : Embardée (café théâtre), mis en scène par Sylvie Moreau (reprises)
 2000 : Cabaret Cami, mis en scène par Henri Carballido
 2006 : L'École des femmes'' de Molière, mis en scène par Coline Serreau, Théâtre de la Madeleine, tournée

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Réalisateur français
Naissance en novembre 1965
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Lyon